Кубок виклику Азії Дивізіон І (жінки) — 2014 () — спортивне змагання з хокею із шайбою, 1-й розіграш Кубку виклику Азії у першому дивізіоні, що проводиться під егідою Міжнародної федерації хокею із шайбою (ІІХФ). Турнір відбувався з 26 по 28 грудня 2014 року у Гонконзі.

Таблиця

Результати

Посилання 
 Офіційний сайт   

2014 у хокеї з шайбою
Хокей у Гонконзі‎
Азійський Кубок Виклику з хокею із шайбою